703 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 703 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области. Код 927177.
 703 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Костромской области.  Код 307520.